Andersontown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Andersontown (Maryland)
 Andersontown (Pennsylvania)